Arimbes Molòs o Molós, mític rei dels molossos de l'Epir
 Arimbes d'Epir, rei de l'Epir vers 360 aC-342 aC i 323 aC-322 aC